Casas Grandes puede referirse a:
 Casas Grandes (España), aldea española de la parroquia de Millán, municipio de Sober, provincia de Lugo, Galicia.
 Casas Grandes (México), población mexicana del municipio de Casas Grandes.
 Casas Grandes, nombre alternativo del municipio mexicano de Casas Grandes.
 Yacimiento arqueológico de Casas Grandes, nombre alternativo del yacimiento mexicano de Paquimé.